Arne Møller – calciatore norvegese nato nel 1904
 Arne Møller – calciatore norvegese nato nel 1960